La Revue nationale, mensuel indépendant belge de littérature et d'histoire du .
La Revue nationale, mensuel libéral fondée par MM. Buchez et Bastide au  à Paris.